Piscani se poate referi la:
Piscani, Argeș
Piscani, Dolj
Piscani, Olt